НХЛ в сезоне 1982-1983 — стал 66-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Йорк Айлендерс».

Плей-офф Кубка Стэнли 
  

½ дивизионов
Монреаль  – Баффало   0:3 (0:1; 0:3; 2:4)
Бостон – Квебек   3:1 (4:3от; 4:2; 1:2; 2:1)
Нью-Йорк Айлендерс – Вашингтон  3:1 (5:2; 2:4; 6:2; 6:3)
Нью-Йорк Рейнджерс – Филадельфия   3:0 (5:3; 4:3; 9:3)
Миннесота – Торонто  3:1 (5:4; 5:4от; 3:6; 5:4от)
Чикаго – Сент Луис  3:1 (2:4; 7:2; 2:1; 5:3)
Эдмонтон – Виннипег  3:0 (6:3; 4:3; 4:3)
Ванкувер  – Калгари   1:3 (3:4от; 3:5; 5:4; 3:4от)

Финалы дивизионов
Баффало  – Бостон   3:4 (7:4; 3:5; 4:3; 2:6; 0:9; 5:3; 2:3от)
Нью-Йорк Айлендерс  – Нью-Йорк Рейнджерс   4:2 (4:1; 5:0; 6:7; 1:3; 7:2; 5:2)
Миннесота  – Чикаго  1:4 (2:5; 4:7; 5:1; 3:4от; 2:5)
Эдмонтон  – Калгари   4:1 (6:3; 5:1; 10:2; 5:6; 9:1)

Финалы конференций
Бостон   – Нью-Йорк Айлендерс   2:4 (2:5; 4:1; 3:7; 3:8; 4:1; 5:8)
Чикаго  – Эдмонтон  0:4 (4:8; 2:8; 2:3; 3:6)

Финал.  Нью-Йорк Айлендерс – Эдмонтон   4:0 (2:0; 6:3; 5:1; 4:2)

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1982 год в хоккее
1983 год в хоккее